Plusieurs souverains et ecclésiastiques sont appelés  :
 Jean IV Patriarche orthodoxe d'Alexandrie (570-580)
 Jean IV de Jérusalem (575-594)
 , patriarche de Constantinople de 582 à 595
  dit le Dalmate, pape de 640 à 642
 ,patriarche copte d'Alexandrie de  776 à 799.
  fut patriarche de Kiev et de toute la Rus' de 1164 à 1166.
 , seigneur de Montoire, puis comte de Vendôme de 1217 à 1240
 , empereur byzantin de 1258 à 1261
 , gouverneur d'Artois, maréchal de France de 1315 à 1318
 , duc de Bretagne contesté de 1341 à 1345
  dit le Conquéreur, duc de Bretagne de 1345 à 1399, parfois appelé  de Bretagne
 , sire de Blainville, maréchal de France de 1368 à 1391
 , duc de Brabant de 1415 à 1427
 , comte d'Armagnac de 1418 à 1450
Jean IV, empereur de Trébizonde de 1429 à 1460
 , comte d'Oldenbourg de 1500 à 1526
  dit le Restaurateur, roi de Portugal et des Algarves de 1640 à 1656
   (Jean), empereur d'Éthiopie de 1872 à 1889

C'est aussi le nom officieux du prétendant orléaniste au trône de France :
Jean d'Orléans (né en 1965), comte de Paris, considéré par les orléanistes comme chef de la maison de France depuis 2019, ce qui l'oppose ainsi à Louis de Bourbon, duc d'Anjou.

Jean 04